Voxtorps distrikt kan syfta på:

Voxtorps distrikt, Kalmar län
Voxtorps distrikt, Jönköpings län

Se även
Voxtorps församling
Voxtorps socken